Il toponimo Kosorin, con grafie differenti, può riferirsi a diverse località:

Kosořín, comune del distretto di Ústí nad Orlicí

Kosorín, comune del distretto di Žiar nad Hronom